Джи́ллиан Фэй Холл (, в девичестве Фле́тчер (); род. 6 сентября 1980 года) — бывшая американская женщина-рестлер и валет, наиболее известная по работе в WWE.

Карьера 
Дебютное выступление Джилиан Холл состоялось в 1998 году. В октябре 2009 года, она выиграла титул чемпиона Див WWE, но проиграла его Мелине в этот же день. Холл уволена из WWE в ноябре 2010 года.

Личная жизнь 
24 июля 1999 года Джилилан вышла замуж за рестлера Тима Холл, в начале 2000 года родила их дочь и вскоре с ним развелась.

С 10 сентября 2010 года Холл замужем во второй раз за Майком Фарол, с которым не живёт вместе с апреля 2012 года. В марте 2011 года она перенесла выкидыш, будучи на 14-й недели беременности с их первенцем, своим вторым ребёнком.

Титулы и награды 
 Blue Water Championship Wrestling
 BWCW Women's Championship (1 раз)
 Canadian International Wrestling
 CIW Indy Women's Championship (1 раз)
 GLORY Wrestling
 GLORY Championship (1 раз)
 Hoosier Pro Wrestling
 HPW Cruiserweight Championship (1 раз)
 HPW Ladies' Championship (1 раз)
 Mid-States Championship Wrestling
 MCW Mid-American Championship (1 раз)
 Professional Girl Wrestling Association
 PGWA Championship (1 раз)
 Pro Wrestling Xtreme
 PWX Women's Championship (1 раз)
 Southern States Wrestling
 SSW Women's Championship (1 раз)
 Superstar Wrestling Federation
 SWF Tag Team Championship (2 раза) – с Randy "The King" Allen (1) и Pyro (1)
 SWF Women's Championship (1 раз)
 Women's Wrestling Alliance
 WWA Women's Championship (1 раз)
 World Wrestling Entertainment
 WWE Divas Championship (1 раз)
 Wrestling Observer Newsletter
 Worst Gimmick (2005)

Примечания 

Женщины-рестлеры США